

Patronyme 

 Antonio Maria Salvini (1653-1729), écrivain italien ;
 Béatrice André-Salvini (1949-2020), archéologue française ;
 Fanny Salvini-Donatelli (1815-1891), chanteuse italienne ;
 Gregorio Salvini (1696-1789), écrivain corse ;
 Guido Salvini (1893-1965), scénariste et réalisateur italien ;
 Matteo Salvini (né en 1973), homme politique italien ;
 Milena Salvini (1938-2022), danseuse française ;
 Vittoria Salvini (née en 1965), athlète italienne.

Opéra 
 Adelson e Salvini, opéra composé par Vincenzo Bellini

Biologie 
 Eurytides salvini
 Anolis salvini

Homonymie de patronyme italien